Der Philosoph bezeichnet
 einen Übernamen des Philosophen Aristoteles
 Der Philosoph (1988), einen westdeutschen Spielfilm von Rudolf Thome
 Der Philosoph (Popowa), ein Gemälde von Ljubow Sergejewna Popowa